Олійник Петро Федорович «Еней»
 Олійник Петро Михайлович
 Олійник Петро — посол Галицького сейму